Protomolgula är ett släkte av sjöpungar. Protomolgula ingår i familjen kulsjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kulsjöpungar
Protomolgula